Dhiddhoo ist der Name folgender Inseln der Malediven:

 Dhiddhoo (Ari-Atoll) im Ari-Atoll ()
 Dhiddhoo (Faadhippolhu-Atoll) im Faadhippolhu-Atoll ()
 Dhiddhoo (Thiladhunmathi-Miladummadulhu-Atoll) im Thiladhunmathi-Miladummadulhu-Atoll ()